Едіт Кавел, Едіт Луїза Кавел англ. Edith Louisa Cavell (4.12.1865, Норфолк, — 12.10.1915, Брюссель) — британська медсестра, страчена німцями під час Першої світової війни.
 Едіт Кавел (гора), Гора Едіт Кавел — гора, розташована в долинах річок Атабаска та Асторія національного парку Джаспер.

Див. також 
 Кавел (значення)